Старый Ашит — название населённых пунктов в России:

 Старый Ашит — деревня в Краснокамском районе Республики Башкортостан.
 Старый Ашит — село в Арском районе Республики Татарстан.